Alentejo (NUTSII) — região de Portugal
Dialeto alentejano
Alentejana (raça bovina)

Desambiguações de gentílicos